Vite parallele – serie di biografie scritte da Plutarco
 Vite parallele (A Family Thanksgiving) – film TV del 2010 diretto da Neill Fearnley
 Vite parallele (Between Worlds) – film del 2018 diretto da Maria Pulera
 Ginnaste - Vite parallele – programma televisivo italiano
Vite parallele (The Changeling) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1